Nina: az i. e. 3. évezredben említett sumer település, valószínűleg Eriduval azonos, de azonosították már Lagassal is, újabban pedig úgy gondolják, hogy Nina-szirara egy másik tengerparti település volt
 Nina, keresztnév
 Niña, Kolumbusz egyik hajója első nyugatra irányuló felfedezőútján
 Nina (1956) francia film
 Nina (1959) francia film
 Nina (1976) olasz-amerikai film
 Nina (2004) brazil film
 Nina Girado énekesnő színpadi neve

Jegyzetek